Le tournoi de tennis de Suisse est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1990, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Genève du 21 au .

Barbara Paulus remporte le simple dames. En finale, elle bat Helen Kelesi, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Louise Field et Dinky Van Rensburg.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Suisse
 Saison 1990 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 1990
Suisse
Événement sportif à Genève
Sport en Suisse en 1990
Tennis en mai 1990